Фридрих Вильгельм цу Вид (полное имя — Фридрих Вильгельм Генрих Константин Фюрст цу Вид) (2 июня 1931 — 28 августа 2000) — немецкий аристократ, 7-й титулярный князь Вид (с 1945 года).

Биография 
Родился 2 июня 1931 года в Штутгарте (Веймарская республика). Старший сын принца Германа Вильгельма Фридриха цу Вида (1899—1941) и графини Марии Антонии фон Штольберг-Вернигероде (1909-?). Внук Вильгельма Фридриха цу Вида, 6-го князя Вида (1872—1945) .

В 1945 году после смерти своего деда 14-летний Фридрих Вильгельм стал главой княжеской дома Вид. Его отец, принц Герман цу Вид, скончался 5 ноября 1941 года от ран, полученных во время Второй Мировой войны, в Жешуве (Польша).

Через фирмы «Arnold Georg AG» и «AG für Steinindustrie» (оба со штаб-квартирой в Нойвиде) князь Фридрих Вильгельм смог успешно вложить часть своего наследства в различные области немецкой промышленности. Кроме того, он владел 5,500 га (13,590 акров) леса и 2000 га (4,942 акра) сельскохозяйственных угодий в окрестностях своего родного города Нойвид (земля Рейнланд-Пфальц). Также князь цу Вид купил 25 000 га (61, 775 акров) лесов в провинции Британской Колумбии (Канада). Он основал компанию «Beaumont Timber Company» в Салмо (Британская Колумбия), чтобы через неё управлять своими канадскими лесными владениями. Князь Вид был одним из крупнейших частных владельцев пиломатериалов в Британской Колумбии.

После смерти Фридриха Вильгельма в августе 2000 года его титул и семейное имущество унаследовал его второй сын Карл цу Вид (1961—2015). Его старший брат, принц Александр (род. 1960), отказался от княжеского титула 4 октября 2000 года.

Браки и дети 
9 сентября 1958 года в городе Бад-Арользен Фридрих Вильгельм женился первым браком на принцессе Гуде фон Вальдек-Пирмонт (род. 22 августа 1939), младшей дочери титулярного князя Йозиаса Георга Вильгельма Адольфа фон Вальдек-Пирмонт (1896—1967) и герцогини Альтбурки Ольденбургской (1903—2001), дочери Фридриха Августа II, великого князя Ольденбургского, и его второй жены, герцогини Елизаветы Александрины Мекленбург-Шверинской. В 1962 году супруги развелись, у них было двое детей:

 Принц Иоганн Фридрих Александр Герман Вильгельм Йозиас цу Вид (род. 29 сентября 1960), не женат и не имеет детей
 Фридрих Август Максимилиан Вильгельм Карл Фюрст цу Вид (27 октября 1961 — 12 марта 2015), 8-й титулярный князь Вид (с 2000 года)

15 июля 1967 года в городе Рункель Фридрих Вильгельм вторично женился на принцессе Софии фон Штольберг-Штольберг (род. 4 октября 1943), младшей дочери Вольфа-Генриха, принца цу Штольберг-Штольберг и Ирмы Эрферт. У них было двое детей:

 Принцесса Кристина Елизавета цу Вид (род. 9 июня 1970), муж с 1996 года барон Вольф Эккарт фон Гемминген-Хорнберг (род. 1959), четверо детей
 Принц Вольф-Генрих цу Вид (род. 12 февраля 1979).

Титулы и стили 
 2 июня 1931 — 18 июня 1945 — Его Светлость Принц Фридрих Вильгельм Вид
 18 июня 1945 — 28 августа 2000 — Его Светлость Князь Вид.

Генеалогия

Источники 
 thePeerage.com — Friedrich Wilhelm Heinrich Constantine Fürst zu Wied
 Genealogics — Leo van de Pas — Friedrich Wilhelm, 7.Fürst zu Wied
 Genealogisches Handbuch des Adels, Fürstliche Häuser, Reference: 2004 452

Примечания 

Дом Вид-Нойвид
Князья цу Вид